Castel Sant'Angelo (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti;
 Engelenburcht (Italiaans:Castel Sant' Angelo) , de bekende burcht in Rome.